Воспоминания-вспышки (также: феномен «фотографических воспоминаний», мнемическая фотовспышка, flashbulb-феномен) () — феномен яркого воспоминания момента и обстоятельств, при которых человек впервые узнал о том или ином неожиданном важном событии, которое его чрезвычайно сильно эмоционально взволновало. Феномен обнаружен Роджером Брауном и Джеймсом Куликом в 1977 году.

Flashbulb-феномен является одной из форм презентации автобиографических воспоминаний на уровне сознания. Воспоминания-вспышки характеризуются тем, что они возникают в сознании в виде целостной сюжетно-динамической ситуации. Человек как будто совершает «прыжок во времени», а событие прошлого появляется перед его глазами. Этот феномен отмечается исследователями как особая «психическая форма», которая относится только к автобиографической памяти.

Исследование Р. Брауна и Дж. Кулика 
Психологи из Гарвардского университета Роджер Браун и Джеймс Кулик проводили исследование по поводу оценки убийства М. Л. Кинга. Оказалось, что чернокожие испытуемые оценивали это убийство как более личностно значимое и продуцировали более детальное воспоминание, чем белые люди. По результатам своего исследования они установили, что высокая степень значимости события влияет на то, что память реплицирует произошедшее более детально и ярко.

Р. Браун и Дж. Кулик, проведя анализ воспоминаний о громких политических убийствах, отметили существование особого механизма «print now», то есть «запечатлеть сейчас», который фиксирует образ памяти во всех деталях. В своем исследовании они выделили универсальную структуру рассказа о ярком событии, содержащая в себе следующие аспекты:
 место, где человек узнал о происшествии;
 содержание события;
 последующие события;
 человек, который сообщил о событии;
 переживания окружающих людей в момент сообщения новости и после него;
 собственные переживания.

Этот феномен был ими назван воспоминаниями-вспышками ():

Исследование М. Конвея 
М. Конвей с коллегами провели исследование относительно воспоминаний об отставке премьер-министра Великобритании М. Тэтчер в 1990 г. Их выборка состояла из американских и британских студентов. Их тестировали дважды: первый раз — спустя две недели, а второй — спустя 11 месяцев после события. Их основная гипотеза подтвердилась: воспоминания студентов Великобритании оказались прочнее и стабильнее, так как для них это событие было более важным, чем для американских студентов.

Позитивные и негативные события 
Как позитивные, так и негативные события могут вызывать воспоминания-вспышки. Когда событие рассматривается как положительное, люди демонстрируют более высокие показатели повторного переживания и сенсорных образов. Люди рассматривают эти позитивные события как центральные для их личности и жизненных историй, что приводит к повтору события и кодированию воспоминаний с большей субъективной ясностью.

По сравнению с положительными воспоминаниями-вспышками, события, воспринимаемые человеком как отрицательные, продемонстрировали использование более детально ориентированных стратегий обработки. Отрицательные воспоминания более неприятны, они заставляют человека не переживать негативное событие заново. Это избегание могло привести к снижению эмоциональной памяти. Считается, что отрицательные воспоминания-вспышки имеют больше последствий, чем положительные.

Демографические различия 
Несмотря на то что все люди сталкиваются с воспоминаниями-вспышками, их возраст, пол и культурные особенности могут влиять на силу и качество фотографических воспоминаний.

Возрастные различия 
В целом, у молодых людей воспоминания-вспышки формируются лучше, чем у пожилых. В одном исследовании изучались возрастные различия в формировании воспоминаний-вспышек. Участников проверяли на запоминание в течение 14 дней после важного события, а затем повторно проверяли о том же событии через 11 месяцев. Через 11 месяцев почти все молодые люди и менее половины пожилых людей испытали воспоминания-вспышки. У людей старшего и младшего возраста также были разные причины для воспоминаний-вспышек. Основным предиктором возникновения вспышки у молодых людей была эмоциональная связь с событием, тогда как пожилые люди больше полагались на повтор события при создании воспоминаний-вспышек. Для пожилых людей недостаточно эмоциональной связи, чтобы создавать фотографические воспоминания. Пожилым людям также было труднее запоминать контекст события; пожилые люди чаще забывали, с кем они говорили и где происходило событие. Однако, если это драматическое событие сильно повлияет на пожилых людей, они могут сформировать воспоминания-вспышки, такие же подробные, как и у молодых людей. Пожилые люди, которые лично пострадали в трагедии 11 сентября, испытывали воспоминания, которые не отличались в деталях от воспоминаний молодых людей.

Культурные различия 
Воспоминания-вспышки различаются в разных культурах в зависимости от степени, в которой определенные факторы влияют на яркость воспоминаний. Например, в азиатских культурах индивидуальность не акцентируется, поэтому китайцы и японцы могут не так сильно пострадать от влияния личного участия на яркость воспоминаний. В исследовании, проведенном Kulkofsky, Wang, Conway, Hou, Aydin, Johnson и Williams (2011), изучалось образование фотографических воспоминаний в 5 странах: Китае, Великобритании, США, Германии и Турции. В целом участники из США и Великобритании сообщили о большем количестве воспоминаний за 5 минут, чем участники из Германии, Турции и Китая. Это может быть связано с тем, что в разных культурах разные стратегии поиска в памяти. Что касается воспоминаний-вспышек, китайские участники в меньшей степени пострадали от всех факторов, связанных с личной близостью и участием в драматическом событии. Были также культурные различия в эффектах эмоциональной напряженности.

Половые различия 
Некоторые исследования, проведенные в этой области, дали результаты, свидетельствующие о том, что женщины способны отображать более яркие детали событий, чем мужчины.
Биологические причины гендерных различий в памяти могут быть объяснены асимметрией миндалины. Миндалевидное тело является частью лимбической системы и связано с памятью и эмоциями. Память усиливается за счет эмоций, и исследования показали, что люди с большей вероятностью запомнят негативное событие, чем нейтральное или позитивное. Исследования миндалевидного тела выявили, что люди, которые демонстрировали сильную активацию миндалевидного тела в ответ на набор положительных или отрицательных стимулов, также показали лучшую память на эти стимулы. Это может объяснить, почему воспоминания-вспышки обычно связаны с травмирующими событиями. Исследования показали, что при просмотре эмоционального содержимого мужчины запоминают, активируя правую миндалину, а женщины — левую.
Женщины включают в свой рассказ не только большее количество упоминаний о собственном эмоциональном состоянии, но и большее количество упоминаний эмоционального состояния других людей. Кроме того, когда их просят вспомнить эмоциональный жизненный опыт, женщины вспоминают как положительные, так и отрицательные события.
Есть много проблем с анализом гендерных различий, обнаруженных при исследовании этой темы. Наиболее очевидным является то, что он в значительной степени зависит от самооценки событий. Неточность результатов может быть результатом предвзятых вопросов или неправильного запоминания со стороны участников. Невозможно полностью проверить точность отчетов, данных участниками исследования.

Модели

Фотографическая модель 
Р. Браун и Дж. Кулик предложили термин flashbulb-феномен вместе с первой моделью процесса. Фотографическая модель предполагает, что для того, чтобы сработало воспоминание-вспышка в присутствии стимулирующего события, должен быть высокий уровень неожиданности, логичности и эмоционального возбуждения. В частности, в то время, когда человек впервые слышит о событии, степень неожиданности является первым шагом в регистрации события. Следующим шагом при регистрации воспоминаний-вспышек является степень логичности, которая, в свою очередь, вызывает определенный уровень эмоционального возбуждения.

Комплексная модель 
Комплексная модель появилась в результате подобных экспериментов, что и у Р. Брауна и Дж. Кулика, но с большей выборкой участников. Одно из основных различий между этими двумя моделями заключается в том, что фотографическая модель следует более пошаговому процессу при регистрации воспоминаний-вспышек, тогда как комплексная модель демонстрирует взаимосвязанные отношения между переменными. В частности, знание и интерес к событию влияет на уровень личной важности для человека, что также влияет на уровень эмоционального возбуждения человека. Более того, знание и интерес к событию, а также уровень важности влияют на частоту повторений. Следовательно, высокий уровень знаний и интереса способствует высокому уровню личной значимости и эмоционального воздействия.

Эмоционально-интегративная модель 
Эмоционально-интегративная модель воспоминаний-вспышек объединяет две модели — фотографическую модель и комплексную модель. Подобно фотографической модели, эмоционально-интегративная модель утверждает, что первый шаг к регистрации воспоминаний-вспышек — это степень удивления человека. Этот уровень удивления вызывает эмоциональное переживание, которое также является результатом комбинации уровня важности (логичности) события для человека и эмоционального отношения человека. Эмоциональное состояние человека напрямую способствует созданию воспоминаний-вспышек.

Модель эмоциональных реакций, основанных на важности 
Эта модель подчеркивает, что личные последствия определяют интенсивность эмоциональных реакций. Эти последствия, таким образом, являются критическими операторами в формировании и поддержании воспоминаний-вспышек. Эта модель была основана на том, произошли ли травматические события во время Измитского землетрясения. Согласно результатам этого исследования, воспоминания людей, переживших землетрясение, в целом сохранились и не изменились с течением времени. Результаты повторного тестирования показали, что долговременные воспоминания группы жертв более полны, долговечны и более устойчивы. Поэтому на основе этого исследования была сформирована новая модель, которая подчеркивает, что последствия играют очень большую роль в формировании воспоминаний-вспышек.

Критика 
 У. Найссер проанализировал аудиозаписи выступлений в суде Дж. Дина, который являлся главным свидетелем против президента Р. Никсона в Уотергейтском скандале. У. Найссер сравнил показания Джона Дина с архивными материалами, он отметил, что, Дж. Дин был точен в изложении фактов, однако он неверно описывал детали переговоров. Затем У. Найссер решил опровергнуть данный феномен с помощью своих собственных фотографические воспоминания, в частности историю налета японской авиации на американскую эскадру в Пёрл-Харборе. Оказалось, что только содержание события оказалось неизменным, все остальные аспекты фотографического воспоминания, выделенные Р. Брауном и Дж. Куликом подверглись значительным искажениям за исключением содержания события. Следующее исследование У. Найссера было проведено совместно с Н. Харшем. Они дважды, с интервалом в три года, спрашивали испытуемых о взрыве космического корабля «Челенджер». Затем они сопоставили данные опросов. Только в 7 % случаев протоколы опросов полностью совпали, в 25 % случаев протоколы испытуемых различались по всем выделенным показателям. При этом субъективная оценка точности своих воспоминаний составила 4,17 баллов из 5 возможных.
 Случай Ж. Пиаже. Швейцарский психолог был уверен вплоть до 15 лет, что обладает «фотографическим» воспоминанием. Когда ему было два года, он гулял с няней по Елисейским полям, неожиданно мужчина попытался выхватить малыша из коляски, однако ремни не позволили сделать это. В этот момент няня бросается к ребёнку на помощь, получая в борьбе несколько ссадин. Но когда Ж. Пиаже было 15 лет, няня написала письмо его родителям, где признавалась, что эту историю выдумала, а лицо расцарапала себе сама. Видимо, Ж. Пиаже так часто слышал эту историю, что она стала для него реальностью. Получается, что воспоминания-вспышки могут быть ложными.
 С. Кристиансон дважды с интервалом в один год опрашивал 40 жителей Швеции о том, что они запомнили об убийстве премьер-министра У. Пальме, произошедшем в 1986 г. Большинство испытуемых при отсроченном воспроизведении достраивали воспоминания в соответствии с гипотезами, которые выдвигались в ходе протекания акта воспоминания. Например, испытуемый помнит, что узнал о гибели У. Пальме субботним утром. После этого он бессознательно соединял полученную информацию с тем, что он обычно делал утром по субботам. В итоге у него складывался целостный образ. Таким образом, С. Кристиансон показал, что достройка воспоминаний может идти за счет включения в них вероятных, стереотипных фрагментов.

Литература

См. также 
 Эйдетизм
 Психопатологические репереживания
 Аффективная память
 Автобиографическая память
 Эпизодическая память
 Гипермнезия
 Гипертимезия
 Непроизвольная память
 Иконическая память

Память